Яломіца — повіт на південному сході Румунії, в Мунтенії.
 Яломіца — річка в Румунії, притока Дунаю.